Черкасская — женская форма фамилии Черкасский и название географических объектов в России.

Фамилия 
 Черкасская, Елена Львовна (1937—2001) — солистка балета Большого театра, хореограф фигурного катания. Заслуженная артистка РСФСР.
 Черкасская, Марианна Борисовна — оперная певица (лирико-драматическое сопрано) и вокальный педагог.
 Черкасская, Мария Юрьевна (урождённая княжна Трубецкая; 1696—1747) — статс-дама Русского императорского двора.
 Черкасская, Марфа Никитична (в девичестве Захарьина-Юрьева; ум. 1610) — боярыня Русского царства, тётка первого царя из династии Романовых.

Топоним 
 Черкасская — слобода в Измалковском районе Липецкой области.
 Черкасская — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Черкасская — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги в Цимлянском районе Ростовской области.
 Черкасская — река в Ростовской области, приток Дона.

См. также 
 Черкасская Алешня
 Черкасская и Каневская епархия
 Черкасская Лозовая
 Черкасская область